Пунта Флор има више значења:

 Пунта Флор (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пунта Флор (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику